Манітоба — провінція Канади
Манітоба — тринадцяте за розміром озеро в Канаді (4 624 км²)